Радков може бити:

 Ратков (Пољска), град у Пољској
 Ратков (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Ратков (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Ратков (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Ратков (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Ратков (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република